Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B1 :
 Bundesstraße 1 (B 1), en Allemagne
 Route B1, à Chypre

Voir aussi